Jméno Habrová může mít tyto významy: 
Habrová, osada a místní část obce Dolany v okrese Plzeň-sever
Habrová (Hlubočepy), bývalá osada na území dnešních Hlubočep v Praze
Přírodní památka Habrová na území Černovic v okrese Blansko
Panská Habrová, část okresního města Rychnov nad Kněžnou
Městská Habrová, část okresního města Rychnov nad Kněžnou
Habrová, název ulice v mnoha obcích (Třinec, Plzeň, Rožnov pod Radhoštěm, Prostějov, Teplice, Praha, Brno, Jesenice (okres Praha-západ), Ostrava, Zdiby, Přezletice, Štěnovice, Frýdek-Místek, Hostivice, Měšice, Jirny, Jeseník, Zvánovice, Říčany, Kadaň, Buštěhrad, Ostrov, Klimkovice, Louňovice, Trutnov, Liberec, Valašské Meziříčí, Horoměřice, Holubice, Černošice, Litoměřice, Velké Meziříčí, Čestlice, Nelahozeves, Most, Louny, Zruč-Senec, Blatná)
Habrová, název autobusových zastávek v Praze-Žižkově poblíž tamější ulice Habrová
Habrová (příjmení), přechýlená varianta příjmení Habr (příjmení)

Externí odkazy